Guerra ist ein ursprünglich von einem Spitznamen abgeleiteter italienischer, spanischer und portugiesischer Familienname mit der Bedeutung „Krieg“.

Namensträger 
 Abílio de Guerra Junqueiro (1850–1923), portugiesischer Dichter
 Alberto Guerra (* 1944), mexikanischer Fußballspieler und -trainer
 Alceni Guerra (* 1945), brasilianischer Politiker
 Alejandro Guerra (* 1985), venezolanischer Fußballspieler 
 Ana Guerra Morales (* 1994), spanische Sängerin
 Ana Maria Guerra Martins (* 1963), portugiesische Juristin und Richterin am Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte

 Aníbal Nieto Guerra (* 1949), spanischer Ordensgeistlicher, Bischof von San Jacinto de Yaguachi

 Armand Guerra (1886–1939), spanischer Schauspieler, Regisseur, Drehbuchautor und Schriftsteller
 Aureliano Fernández-Guerra (1816–1894), spanischer Historiker, Antiquar und Schriftsteller
 Benito Guerra (* 1985), mexikanischer Rallyefahrer
 Cástulo Guerra (* 1945), argentinischer Schauspieler
 César Guerra-Peixe (1914–1993), brasilianischer Komponist
 Ciro Guerra (* 1981), kolumbianischer Filmregisseur
 Clara Guerra (* 1998), italienische Ruderin

 Felice Ambrogio Guerra Fezia (1866–1957), italienischer Ordensgeistlicher, Missionar und römisch-katholischer Erzbischof 
 Francesco Guerra (* 1942), italienischer Physiker
 García Guerra (1545–1612), spanischer Ordensgeistlicher, Erzbischof von Mexiko und Vizekönig von Neuspanien
 Héctor Guerra (* 1978), spanischer Radrennfahrer
 Helena Guerra (auch Elena Guerra; 1835–1914), italienische Ordensschwester
 Hugo Guerra (1966–2018), uruguayischer Fußballspieler
 Humberto López y Guerra (* 1942), kubanisch-schwedischer Filmschaffender, Journalist und Schriftsteller

 Joaquim Guerra (1908–1993), portugiesischer Sinologe, Jesuit und Missionar

 Learco Guerra (1902–1963), italienischer Radrennfahrer
 Lisandra Guerra (* 1987), kubanische Radsportlerin
 Lourdes Guerra Pérez (* 1990), spanische Handballspielerin
 Luigi Antonio Guerra, italienischer Schauspieler
 Manuel Guerra (1928–2020), spanischer Schwimmer
 Maria do Céu Guerra (* 1943), portugiesische Film-, Theater- und Fernseh-Schauspielerin und Theaterregisseurin
 Max Welch Guerra (* 1956), chilenisch-deutscher Politikwissenschaftler und Stadtplaner
 Michael Guerra (* 1995), uruguayischer Fußballspieler
 Miguel Ángel Guerra (* 1953), argentinischer Autorennfahrer
 Mondo Guerra (* 1978), US-amerikanischer Modedesigner
 Octacílio Pinheiro Guerra (1909–1967), brasilianischer Fußballspieler
 Pablo de la Guerra (1819–1874), US-amerikanischer Politiker
 Patricia Guerra (* 1965), spanische Seglerin
 Paulo Guerra (* 1970), portugiesischer Langstreckenläufer

 Pepe Guerra (José Luis Guerra; * 1944), uruguayischer Sänger, Gitarrist und Komponist
 Pia Guerra (* 1971), kanadische Comiczeichnerin
 Pietro Guerra (* 1943), italienischer Radrennfahrer
 Raissa Andrea Guerra (* 1993), uruguayische Schwimmerin
 René Guerra (* 1946), französischer Slawist, Literaturhistoriker und Kunstsammler
 René Guerra (Filmregisseur), brasilianischer Filmregisseur
 Ricardo Guerra Tejada (1927–2007), mexikanischer Philosoph und Diplomat
 Rita Guerra (* 1967), portugiesische Sängerin

 Ruy Guerra (* 1931), brasilianischer Regisseur
 Samuel Guerra (* 1993), Schweizer Eishockeyspieler
 Saverio Guerra (* 1964), US-amerikanischer Schauspieler
 Sofia Pomba Guerra, portugiesische Pharmazeutin, Lehrerin und kommunistische Widerstandskämpferin
 Tonino Guerra (1920–2012), italienischer Drehbuchautor und Lyriker
 Uinter Guerra (* 1990), Schweizer Eishockeyspieler
 Vida Guerra (* 1974), kubanisches Fotomodell
 Victória Guerra (* 1989), portugiesische Schauspielerin
 Wendy Guerra (* 1970), kubanische Schriftstellerin
 William Guerra (* 1968), san-marinesischer Fußballspieler

Sonstiges 
 Guerra (Texas), Ort im US-Bundesstaat Texas

Einzelnachweise 

Familienname
Italienischer Personenname
Spanischer Personenname
Portugiesischer Personenname